Ivan Pintarič je ime več osebnosti:

 Ivan Pintarič (zdravnik) (1910—1988), zdravnik ortoped
 Ivan Pintarič (bibliotekar) (1930—2010), bibliotekar